Malonga ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Malonga (* 1987), Fußballspieler der Republik Kongo
 Dominique Malonga (* 2005), französische Basketballspielerin
 Elie Rock Malonga (* 1975), Fußballspieler der Republik Kongo
 Jean Malonga (1907–1985), Schriftsteller Journalist und Politiker der Republik Kongo
 Madeleine Malonga (* 1993), französische Judoka